Il doppio del torneo di tennis Orlando Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Alex Kuznetsov e Miša Zverev per default.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (Campioni)
 Mirko Pehar /  Rogier Wassen (quarti di finale)

 Scott Lipsky /  David Martin (quarti di finale)
 Goran Dragicevic /  Aleksandar Vlaski (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Orlando Challenger 2005